Station Wien Rennweg, een (metro)station in Wenen
Rennweg (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg